Ein Mittelschiff bezeichnet:

 als Kirchenschiff den mittleren Längsraum einer Kirche, siehe Kirchenschiff#Mittelschiff und Seitenschiffe
 den mittleren Längsraum eines anderen durch Arkaden gegliederten Baus, z. B. einer Markthalle